Улица Гоголя () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Гончая, исторически сложившаяся местность (район) Ковалёвка. 

Примыкают улицы Пятницкая, Мстиславская.

История    
Улица проложена в начале 20 века. До 1917 года здесь было расположено городское училище, затем школа № 6, сейчас институт последипломного педагогического образования (дом № 16).

Изначально называлась Гоголевская улица, затем улица Гоголя — в честь русского писателя Николая Васильевича Гоголя.  

В конце 1980-х годов была ликвидирована большая часть усадебной застройки и были построены кварталы многоэтажной жилой застройки.

Застройка 
Улица пролегает в восточном направлении, с небольшим уклоном на север, к реке Стрижень. Не имеет прямого проезда со стороны проспекта Мира. Парная и непарная стороны улицы заняты многоэтажной (5-9-10-этажные дома) жилой застройкой, частично усадебной застройкой (два дома, в том числе один нежилой). 

Учреждения: 
 дом № 16 — Черниговский областной институт последипломного педагогического образования (ректорат) имени К. Д. Ушинского

Памятники архитектуры: 
 дом № 16 — Дом школы (начало 20 века) — местного значения

Мемориальные доски: 
 дом № 16 — ректору Черниговского областного института последипломного педагогического образования Виталию Ивановичу Скрипке — на здании, где работал (1993-2010)

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 176 ГОГОЛЯ ВУЛИЦІ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова